

Cinema 
 L'ospite – film del 1972 diretto da Liliana Cavani
 L'ospite (Berlin in Berlin) – film del 1993 diretto da Sinan Çetin
 L'ospite – film del 1998 diretto da Alessandro Colizzi
 L'ospite – film del 2015 diretto da Ugo Frosi
 L'ospite (The Little Stranger) – film del 2018 diretto da Lenny Abrahamson
 L'ospite – film del 2018 diretto da Duccio Chiarini

Letteratura 
 L'ospite e l'Ospite – poema epico della Georgia, composto nel XIX secolo da Vazha Pshavela
 L'ospite – novella di Grazia Deledda del 1897
 L'ospite (Hostess) – uno dei titoli italiani del racconto di Isaac Asimov, pubblicato la prima volta in Italia nel 1954 come L'invitato di altri mondi
 L'ospite – romanzo di Lalla Romano del 1973
 L'ospite (Dark Seeker) – romanzo di K. W. Jeter del 1987
 L'ospite (The Safe House) – romanzo di Nicci French del 1998
 L'ospite (Sonnim (손님)) – romanzo di Hwang Sok-yong del 2001
 L'ospite (The Host) – romanzo di Stephenie Meyer del 2008
 L'ospite (The Little Stranger) – romanzo di Sarah Waters del 2009

Televisione 
 L'ospite – episodio della seconda stagione di Casa Vianello
 L'ospite (Kiss and Don't Tell) – episodio della seconda stagione di Men in Trees - Segnali d'amore
 L'ospite (House Guest) – episodio della prima stagione de L'ora di Hitchcock
 L'ospite (The Host) – episodio della quarta stagione di Star Trek: The Next Generation

Pagine correlate 
Ospite (disambigua)

Altri progetti